Gunnison (Colorado)
Gunnison (Mississippi)
Gunnison (Utah)
Condado de Gunnison

Desambiguações de topônimos